Laura Maria Elias (Barra Mansa, 1960) é uma escritora, palestrante, articulista brasileira. Em 2007, Laura havia sido autora de 38 livros, e era consultora da Revista UFO.

Biografia

Apaixonada por livros, começou ainda criança a rabiscar as primeiras linhas e aos 14 anos tinha pronto o livro O Colar de Esmeraldas, uma aventura policial visivelmente inspirado nos livros de Agatha Christie que a autora devorava na ocasião.

Sem nunca pensar em editar seus escritos ou seguir a carreira literária, Laura Elias cursou Economia na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo e trabalhou com Comércio Exterior até o ano de 2001, quando por questões pessoais desligou-se do setor.

Em 2002 inscreveu-se como tradutora voluntária na Revista UFO, onde após alguns meses foi convidada pelo editor para redigir um artigo. Embora esta primeira matéria fosse publicada quase um ano depois, outras vieram neste ínterim, transformando Laura em uma das principais articulistas da publicação. Foi também através da Revista UFO que a escritora realizou palestras em simpósios e congressos de ufologia, além de participar de vários programas de TV sobre o assunto.

Em 2005 foi indicada pelo editor da Revista UFO à Editora Mythos, que na ocasião procurava autores para lançar uma linha de romances em formato pocket, os famosos romances de banca como são chamados no Brasil. Seu livro teste, Laços do Passado, tornou-se o primeiro romance lançado pela editora, seguido de muitos outros. Apesar de sua grande capacidade produtiva, Laura assinava suas obras com pseudônimos variados, sendo o mais conhecido deles Loreley Mackenzie. A autora publicou também como Sophie H. Jones, Suzy Stone, Laura Brightfield e Elizabeth Carroll.

Em 2007, além de ter alguns de seus livros re-editados para livraria, a escritora lançou também seu primeiro infanto-juvenil Tristin McKey e o Mistério do Dragão Dourado. Também em 2007 abandonou os pseudônimos, passando a assinar seus livros como Laura Elias.

Em 2009 lançou Crepúsculo Vermelho, o primeiro de uma série de 3 livros, inaugurando assim mais uma fase em sua próspera carreira de escritora. Também passou a figurar no mundo virtual, lançando seu blog e um blog para o livro. Neste último a autora construiu todo um universo próprio, com filmes, entrevistas, depoimentos e matérias relacionadas aos personagens e à banda de Thrash Metal, The Red Kings of Dark Paradise.

Ligações externas
LauraElias
Blog
Blog Crepusculo Vermelho

Nascidos em 1960
Mulheres romancistas do Brasil
Escritoras do Brasil
Naturais de Barra Mansa
Autores de livros sobre vampiros
Ufólogos do Brasil
Alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie